Голестан:

 Голестан — один из 31 остана Ирана.
 Голестан – город в Иране.
 Голестан — парк в центре Тебриза недалеко от площади Гунга.
 Голестан, Стан (1875–1956) – румынский композитор.